Natal'ja Aleksandrovna Kurakina (1737-1798) – nobildonna russa
 Natal'ja Ivanovna Kurakina (1766-1831) – nobildonna, compositrice e cantante russa